Краснооктябрьский район:

 Краснооктябрьский район (Волгоград)
 Краснооктябрьский район (Нижегородская область)

См. также 
 Краснооктябрьский